Presles kan syfta på:
 Presles, Calvados
 Presles, Isère
 Presles, Val-d'Oise